Brouwer er et nederlandsk efternavn. Der er pr. 2020 12 danskere, der bærer dette efternavn.

 Adriaen Brouwer (1605–1638)
 Emanuel Brouwer (1881, Amsterdam  1954, Huizen)

Se også 
 Brouwer (månekrater), et nedslagskrater på Månen
 Brauer
 Breuer

Referencer 

Nederlandske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne